Jérémie est un nom propre qui peut désigner :

Jérémie est le nom de l'un des plus grands prophètes juifs. Les quatre livres qui lui sont attribués dans la Bible sont appelés les Lamentations, ce qui a donné naissance au mot français, péjoratif, " jérémiades ". Ce prénom, qui s'écrivit d'abord Jeremiah puis Jeremias, fut utilisé par les chrétiens des premiers siècles puis disparut complètement.

En Angleterre, bien que la version vernaculaire « Jeremy » fut occasionnellement utilisée depuis le , l’orthographe « Jérémie » ne devint populaire qu’après la réforme protestante ().

Par ailleurs, il semblerait d'après divers registres ancestraux et généalogiques que le prénom " Jérémie " fut principalement donné en France pour le sexe féminin.

Prénom et patronyme 
Jérémie est un prénom masculin qui vient de l'hébreu יִרְמְיָהוּ (Yirməyāhū) signifiant Dieu élève.

Jérémie ou Jérémy peut être aussi un patronyme.

Variantes 
Il a pour variantes Jérémi, Jérémiah, Jérémias et Jérémy.

 (fr) Jérémy, Jérémie, Hyérémie, Zeremie
  Jeremias
  Jeremías
  Jeremy, 
  Geremia
  Jerèmi (m), Jeremìo (f) (Provençal), Jerèmias (Languedocien)
  Ieremia (Иеремия)
  Yarema (Ярема), Veremiy (Веремій), Yeremiïa (Єремія)

Personnage biblique et saints chrétiens 
 Jérémie (), l'un des prophètes majeurs de la Bible hébraïque ou Ancien Testament ; fêté le 1er mai.
 Jérémie de Cordoue († 852), et le diacre Émile, martyrs à Cordoue ; fêtés localement le 15 septembre.
 Jérémie de Valachie († 1625), bienheureux capucin roumain ; fêté le 5 mars

Toponyme 
 Jérémie est une localité de Haïti.

Personnage de fiction 
 Jérémie, héros de la série de bande dessinée homonyme de Paul Gillon publiée de 1968 à 1973 ;
 Jérémie, personnage masculin de la série de bande dessinée Buddy Longway de Derib, publiée de 1972 à 2006 ;
 Jérémie Blanc, personnage de la série romanesque San-Antonio de Frédéric Dard apparu dans le  La Fête des paires, publié en 1986. D'origine Sénégalaise, il devient l'un des collaborateurs préférés du Commissaire ;
 Jeremy Hartwood, est un peintre habitant le manoir Derceto dans le jeu vidéo Alone in the dark (1992) ;
 Jérémie Belpois est un des personnages principaux du dessin animé français Code Lyoko.

Personnalités célèbres 

 Jeremy Irons, acteur britannique apparaissant dans plusieurs productions hollywoodiennes (Kingdom of Heaven, Justice League,...)
 Jeremy Renner est un acteur américain, surtout connu pour son incarnation de Hawkeye, dans l'univers cinématographique Marvel.
 Jeremy Bentham, philosophe, jurisconsulte et réformateur britannique.

Autres 
 Jérémie (vers 1511-1512), fresque de Michel-Ange ;
 Jeremy, chanson du groupe Pearl Jam (1992) ;
 Jérémie'', série télévisée québécoise de 2015 ;
 Jeremy Clarkson, coprésentateur de l'émission Top Gear diffusée sur la BBC en Angleterre ;
 Jérémy Petiqueux, dessinateur de bande dessinée et coloriste belge.

Références

Voir aussi 

 Livre de Jérémie, un livre de la Bible écrit partiellement par le prophète Jérémie, ou sous son inspiration.
 Le Livre de Jérémie, un film sur l'enfance maltraitée, réalisé par Asia Argento en 2004.

Prénom masculin
Prénom hébraïque